Don Tapscott – economista canadese
 Ed Tapscott – allenatore di pallacanestro statunitense